Epka – debiutancki solowy minialbum Misi Ff wydany w październiku 2013 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Minialbumy wydane w roku 2013